Ambrosch ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Ambrosch (* 1966), österreichischer Fernsehproduzent
 Joseph Karl Ambrosch (1759–1822), tschechischer Tenor und Komponist
 Julius Ambrosch (1804–1856), deutscher Philologe und Archäologe; Hochschullehrer in Breslau
 Klaus Ambrosch (* 1973), österreichischer Zehnkämpfer
 Martin Ambrosch (* 1964), österreichischer Drehbuchautor

Siehe auch:
 Ambrož, Ambros